Vinko Karmelić Štrika (1925.) je hrvatski pjesnik s otoka Brača. Piše pjesme na čakavskom narječju. Njegov pjesnički rad nije postao utjecajan.

Djela 
Pjesme, zbirka pjesama, 1988.

Izvori 
Slobodna Dalmacija Siniša Vuković: Autentični brački glasovi, 3. travnja 2003.

Hrvatski pjesnici
Brač